La place du Peuple correspond à une place dont le nom est donné en hommage au peuple.

Chine 
La traduction chinoise est , très répandue, elle est l'équivalente de la  en France.
 La Place du Peuple de Kunming.
 La Place du Peuple de Shanghaï.

France 
Une place porte ce nom au centre-ville de Saint-Étienne.

Italie 
La traduction italienne est .